Пла́венское сельское поселение — муниципальное образование в северо-восточной части Климовского района Брянской области. Административный центр — деревня Плавна.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Плавенского сельсовета.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 10 населённых пунктов

Примечания 

Муниципальные образования Климовского района
Сельские поселения Брянской области